Herberth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Herberth (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Herberth (1890–1953), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Herbert